Julius Lippert ist der Name folgender Personen:

* Julius Lippert (Historiker) (1839–1909), sudetendeutscher Historiker und Politiker, Mitglied des Österreichischen Abgeordnetenhauses
 Julius Lippert (Orientalist) (1866–1911), deutscher Bibliothekar und Orientalist 
 Julius Lippert (Politiker) (1895–1956), deutscher Journalist und Politiker (DNVP, NSDAP)